Nonsbach ist der Name folgender

Orte:
 Nonsbach (Gemeinde Geinberg), Ortschaft von Geinberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Nonsbach (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von St. Georgen bei Obernberg am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Gewässer:
 Noce (Trentino), Nebenfluss der Etsch im Trentino
 Nonsbach (Gurtenbach), Nebenfluss des Gurtenbachs bei Geinberg, Oberösterreich